Clapham kan syfta på:

 Clapham (auktor)

Australien 

 Clapham (del av en befolkad plats), South Australia, Mitcham,

Storbritannien 

 Clapham, Bedfordshire, ort i England, 
 Clapham, West Sussex, ort i England, 
 Clapham, London, distrikt i London Borough of Lambeth, 

Robotskapade Australienförgreningar